66 км — пассажирская платформа Томской ветви Западно-Сибирской железной дороги, в 11 км от станции Томск-I. Платформа низкая боковая, турникетов нет. Расположена на границе Томска и Томского района Томской области, между населёнными пунктами Лоскутово и Предтеченск. Платформа обслуживает прилегающие огородные участки и отчасти деревню Лоскутово, в 5 км от платформы расположен аэропорт Богашёво.

Ссылки 
 Расписание электричек 66 Км Остановочный Пункт → Томск
 Остановочный Пункт 66 Км

Станции Томской ветви
Железнодорожные станции и платформы Томской области